Tnine Aglou är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Tnine Aglou ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tnine Aglou är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. En vik av havet är nära Tnine Aglou åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Tnine Aglou. Runt Tnine Aglou är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tiznit,  km sydost om Tnine Aglou. Omgivningarna runt Tnine Aglou är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Souss-Massa-Draâ